Petříkovice steht für folgende Orte in Tschechien:
 Petříkovice (Chvaleč), Ortsteil von Chvaleč, Okres Trutnov
 Petříkovice, Ortsteil von Mladoňovice, Okres Chrudim
 Petříkovice, Ortsteil von Nadějkov, Okres Tábor